bijvoeglijk naamwoord met diverse betekenissen, zie wijd (WikiWoordenboek)
 een wijdbal

Zie ook
Het Wijd (doorverwijspagina)